Black kan som auktorsförkortning betyda:

 Davidson Black
 George Alexander Black
 John D. Black
 John McConnell Black

Robotskapade auktorsförkortningar